Kontić ist der Familienname folgender Personen:
 Ljiljana Kontić (1931–2005), serbische Schauspielerin
 Nemanja Kontić (* 1981), montenegrinischer Tennisspieler
 Radoje Kontić (* 1937), montenegrinischer Politiker